Ко́берн — англійські прізвища.

Відомі носії 

 Александер Коберн — американський журналіст.
 Брейдон Коберн — канадський хокеїст.
 Емма Коберн — американська легкоатлетка.
 Джеймс Коберн — американський актор.
 Чарлз Коберн — американський актор.